Niemcy:
 Oldenburg – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Oldenburg in Holstein – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Ostholstein
 Oldenburg – stacja kolejowa w Oldenburg in Holstein, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn
 Oldenburg – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Oldenburg-Land – urząd w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Ostholstein
 Oldenburg in Holstein – były powiat

Stany Zjednoczone:
 Oldenburg – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin

Osoby 
 Claes Oldenburg – szwedzki rzeźbiarz
 Henry Oldenburg – niemiecki dyplomata

Inne 
 Freistaat Oldenburg
 Oldenburg – kraina historyczna
 Wielkie Księstwo Oldenburga
 Oldenburg – zamek

Zobacz też 
 Oldenburgowie